Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1992./93.

2. općinska liga Koprivnica 

 Izvori: 
 Glas Podravine

Poveznice 
 1. HNL 1992./93.
 2. HNL 1992./93.
 3. HNL 1992./93.
 4. rang HNL-a 1992./93.
 5. rang HNL-a 1992./93.
 6. rang HNL-a 1992./93.
 Ostale lige 1992./93.
 Hrvatski nogometni kup 1992./93.

Izvori 

1992-93
 7